Sinkovits ist der Name folgender Personen:

 András Sinkovits-Vitay (* 1952), ungarischer Schauspieler
 Dávid Sinkovits (* 1998), serbisch-ungarischer Fußballspieler
 Imre Sinkovits (1928–2001), ungarischer Schauspieler
 Mariann Sinkovits (* 1954), ungarische Schauspielerin

Siehe auch:
 Šinkovec
 Sinkovicz
 Sinković